Carl Ulner kan ha flera betydelser:

 Carl Ulner (statsråd)
 Carl Ulner (domare)